Баалрам II (*д/н — 388/387 до н. е.) — цар Кітіону і Ідаліону в 392—388/387 роках до н. е.

Життєпис 
Старший син Баалрама I, царя Кітіону і Ідаліону. Після загибелі останнього у 392 році до н. е. став царем цих міст-держав. Втім становище було неспокійним, тому співцарем став Абдімелек (брат або стрийко). 

У 388 або 387 році до н. е. зазнав поразки у війні з Евагором I, царем Саламіна, в якій загинув. Новим царем Кітіону Евагор I поставив Демоніка.

Джерела 
 Pouilloux J. Athenes et Salamine de Chypre // RDAC. 1975. P. 111
 Marguerite Yon: Kition de Chypre. (= Guides archéologiques de l'Institut Français du Proche-Orient 4). Éd. Recherche sur les civilisations, Paris 2006, ISBN 2-86538-302-4.

Стародавній Кіпр